Wojciech Świątkowski (1922–2021) – polski architekt, działacz konspiracji niepodległościowej w czasie II wojny światowej, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Wojciech Świątkowski (1959–2013) – polski leśnik, działacz na rzecz ochrony przyrody, dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego (2011–2013)

Przypisy